Fengzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fengzhuang (socken i Kina, Henan), 
 Fengzhuang (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar